Nong Ruea (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 91.956 de locuitori și o suprafață de 673,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 149 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen